Marzouk Al-Otaibi ou simplesmente Al-Otaibi (7 de novembro de 1975) é um ex-futebolista saudita que atuava como atacante.

Carreira 
Al-Otaibi se profissionalizou no Al-Shabab.

Seleção 
Al-Otaibi integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Ligações externas
Estatísticas em seleções 
Ogol
Fifa.com 

Al-Otaibi
Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa da Ásia de 2004